Тунчжи () або Йоонінгґа́ даса́н (маньчж.: Yooningga dasan)  — девіз правління в 1861—1875 роках імператора Цзайчуня династії Цін. Значення — «Однакове правління».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін